Příjmení Gerster má více nositelů:

 Andreas Gerster (* 1982), lichtenštejnský fotbalista
 Béla Gerster (1850–1923), maďarský projektant
 Etelka Gerster (1855–1920), maďarská sopranistka
 Georg Gerster (1928–2019), švýcarský novinář a průkopník letecké fotografie
 Frank Gerster (* 1976), německý fotbalista
 Jan-Ole Gerster (* 1978), německý filmový režisér
 Petra Gerster (* 1955), německý novinář
 Robin Gerster (* 1953), australský spisovatel

Podobné příjmení 
 Gerstner

Externí odkazy